Трновац може да се односи на:

 Трновац (биљка), дрво из породице Fabaceae
 Трновац (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Република Србија,
 Трновац (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ,
 Трновац (Велика), насеље у општини Велика, Славонија, Република Хрватска,
 Трновац (Госпић), насеље града Госпића, Лика, Република Хрватска,
 Трновац (Нови Травник), насеље у општини Нови Травник, Федерација БиХ, БиХ,
 Трновац (Кратово), насеље у општини Кратово, Северна Македонија,
 Трновац Глински, насеље у општини Глина, Банија, Република Хрватска,
 Трновац (Врбања), Република Српска, БиХ,

или:
 Велики Трновац, насеље у општини Бујановац у Пчињском округу, Република Србија,
 Мали Трновац, насеље у општини Бујановац у Пчињском округу, Република Србија.

Види још 
 Трн (вишезначна одредница)
 Трнавци
 Трнова
 Трновец
 Трнови
 Трновица
 Трново
 Трновче
 Трње